En Indonésie, Simalungun désigne :
Les Batak Simalungun, une population de la province de Sumatra du Nord;
Leur langue, le batak simalungun;
Le kabupaten (département) de Simalungun dans cette province.